Statistika Maltese Premier League v sezoně 1927/28.

Přehled 
Hrálo se na 7 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1927
Fotbal v Evropě v roce 1928